

Hydronymes 

 Assou affluent du Dadou
 Assou affluent de l'Aveyron
 Ruisseau d'Assou affluent de l'Agout

Personnalités 
 Kossi Assou artiste contemporain togolais
 Assou Oubasslam résistant marocain
 Benoît Assou-Ekotto footballeur camerounais
 Mathieu Assou-Ekotto footballeur franco-camerounais

Voir aussi